Алекса́ндр Алекса́ндрович Фаде́ев (партийный псевдоним — Булыга; , Кимры — 13 мая 1956, Переделкино) — русский, советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии l степени (1946). Кавалер двух орденов Ленина (1939, 1951). Член ВКП(б) (1918—1956). Член ЦК ВКП(б) (1939—1956). Лауреат премии Ленинского комсомола (1970 — посмертно). В 1946—1954 годах — генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР.

Биография

Молодость 

Александр Фадеев родился в богатом торговом селе Кимры (ныне город Тверской области). Был крещён в кимрском Покровском соборе. С четырёх лет он начал читать книжки, поражая взрослых неуёмной фантазией, сочиняя самые необычайные истории и сказки. Его любимыми писателями с детства были Джек Лондон, Майн Рид, Фенимор Купер.

В 1908 году семья переехала в Южно-Уссурийский край (ныне Приморский), в 1912 году поселилась в селе Чугуевка, где прошли детство и юность Фадеева.

С 1912 по 1918 год Фадеев учился во Владивостокском Коммерческом училище, однако обучения не закончил, решив посвятить себя революционной деятельности.

Революционная деятельность 
Ещё учась во Владивостокском коммерческом училище, выполнял поручения подпольного комитета большевиков.

В 1918 году вступил в РКП(б) и получил партийный псевдоним Булыга (слово значит «большой камень, окатыш»). Стал партийным агитатором.

В 1919 году вступил в Особый Коммунистический отряд красных партизан.

В 1919—1921 годах участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, получил ранение. Занимал посты: комиссар 13-го Амурского полка и комиссар 8-й Амурской стрелковой бригады.

В 1921—1922 годах учился в Московской горной академии.

В 1921 году, будучи делегатом Х съезда РКП(б), принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания, при этом получил второе ранение. После лечения и демобилизации Фадеев остался в Москве.

Творчество 
В Москве Фадеев снял комнату в далёком тогда пригороде, Сокольники, и сразу вызвал к себе мать, Антонину Владимировну, а затем и сестру Татьяну Александровну с маленькой дочкой.

Начало литературной деятельности 
Своё первое серьёзное произведение — повесть «Разлив» Александр Фадеев написал в 1922—1923 годах. В 1925—1926 годах в ходе работы над романом «Разгром» принял решение стать профессиональным писателем. «Разгром» принёс молодому писателю славу и признание.

«Такого успеха, который выпал на долю „Разгрома“, не имело ни одно произведение советской литературы 1920-х годов, — отмечал исследователь творчества писателя С. И. Шешуков. — „Острая классовая борьба на литературном фронте“, раздуваемая рапповцами, вдруг нашла примирение в оценке остроклассового „Разгрома“, и самые ярые противники заговорили одним, общим языком».

Первую положительную рецензию о романе и творчестве писателя в целом дал Г. Лелевич («Молодая гвардия», 1926, № 4). Редакция журнала «На литературном посту» поднимала роман как знамя победы пролетарской литературы. Высоко оценили роман и в противоположном лагере «попутчиков», в группе «Перевал» во главе с критиком и редактором журнала «Красная новь» А.Воронским. Профессиональные рецензии на роман дали люди, которых рапповцы называли «буржуазными перерожденцами», «ликвидаторами», «капитулянтами», «оппортунистами». А.Воронский в позднейшей статье о творчестве Фадеева написал: «Этот роман написан молодым, одарённым пролетарским писателем и совсем не по обычному трафарету, по какому пишутся пролетарскими писателями десятки и сотни повестей и романов. И чем решительнее пролетарская литература пойдёт по этом новому для себя пути, тем скорее она завоюет себе „гегемонию“ органическими, а не механическими средствами».

М. Горький с 1927 года спрашивает своих корреспондентов в письмах, читали ли они «Разгром», и советует непременно прочесть. В письме ответственному секретарю издательства «Круг» А. Н. Тихонову от 1 августа 1927 года он советует привлекать больше молодёжи — такой, как автор «Разгрома» Фадеев, «человек, несомненно, талантливый».

Получив такое признание, Фадеев приобрёл авторитет, позволивший ему стать видным литературным руководителем и общественным деятелем, одним из лидеров РАППа.

Дальнейшая литературная работа 

Действие ранних произведений — романов «Разгром» и «Последний из Удэге» происходит в Уссурийском крае. Проблематика «Разгрома» относится к вопросам руководства партией, в романе показана классовая борьба, становление советской власти. Главные герои — это красные партизаны, коммунисты (например, Левинсон). Гражданской войне посвящён и следующий роман Фадеева «Последний из Удэге» (ч. 1-4, 1929—1941, не закончен).

Также Фадеев известен по ряду очерков и статей, посвящённых вопросам развития литературы в условиях социалистического реализма.

«Писательский министр», как называли Фадеева, в течение почти двух десятилетий фактически руководил литературой в СССР. Для творчества у него почти не оставалось времени и сил. Последний роман «Чёрная металлургия» остался незавершённым. Писатель планировал создать фундаментальное произведение на 50-60 авторских листов. В итоге к посмертной публикации в «Огоньке» удалось из черновиков собрать 8 глав на 3 печатных листа.

Роман «Молодая гвардия». Правда и вымысел 

Идею своей книги Фадеев взял из книги В. Г. Лясковского и М. Котова «Сердца смелых», изданной в 1944 году.

В 1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны Фадеев садится за написание романа о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей на оккупированной нацистской Германией территории, многие члены которой были уничтожены нацистами.

В середине февраля 1943 года, после освобождения донецкого Краснодона советскими войсками, из шурфа находившейся неподалёку от города шахты № 5 было извлечёно несколько десятков трупов замученных оккупантами подростков, состоявших в период оккупации в подпольной организации «Молодая гвардия».

Через несколько месяцев в «Правде» была опубликована статья Александра Фадеева «Бессмертие», на основе которой чуть позже был написан роман «Молодая гвардия»

Впервые книга вышла в свет в 1946 году. Фадеев был подвергнут резкой критике за то, что в романе недостаточно ярко выражена «руководящая и направляющая» роль Коммунистической партии и получил суровые критические замечания в газете «Правда», органе ЦК ВКП(б), фактически от самого Сталина.

Фадеев объяснял:

Я писал не подлинную историю молодогвардейцев, а роман, который не только допускает, а даже предполагает художественный вымысел.

Тем не менее, писатель пожелания учёл, и в 1951 году свет увидела вторая редакция романа «Молодая гвардия». В ней Фадеев, серьёзно переработав книгу, уделил в сюжете больше внимания руководству подпольной организацией со стороны ВКП(б). Фадеев горько шутил в то время, когда говорил своим друзьям: «переделываю „Молодую гвардию“ на старую…»

Фильм «Молодая гвардия» был снят по первой редакции, однако полностью переснять фильм (тоже подвергнувшийся определённым правкам) было намного сложнее, чем переписать книгу.

До конца 1980-х годов роман «Молодая гвардия» воспринимался как идеологически одобренная партией история организации, и иная трактовка событий была невозможна. Роман входил в учебную программу СССР и был хорошо знаком любому школьнику 1950—1980 годов.

Общественная и политическая деятельность 

Много лет Фадеев руководил писательскими организациями разного уровня. В 1926—1932 годах был одним из организаторов и идеологов РАПП.

В Союзе писателей СССР:
 1932 году входил в Оргкомитет по созданию Союза писателей СССР после ликвидации РАПП;
 1934—1939 — заместитель председателя оргкомитета;
 1939—1944 — секретарь;
 1946—1954 — генеральный секретарь и председатель правления;
 1954—1956 — секретарь правления.

Вице-президент Всемирного Совета Мира (с 1950). Член ЦК КПСС (1939—1956); на XX съезде КПСС (1956) избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат ВС СССР 2-4-го созывов (с 1946 года) и ВС РСФСР 3-го созыва.

Полковник (1942), бригадный комиссар (1941).

В 1942—1944 годах Фадеев работал главным редактором «Литературной газеты», был организатором журнала «Октябрь» и входил в его редколлегию.

В годы Великой Отечественной войны Фадеев был военным корреспондентом газеты «Правда» и Совинформбюро. В январе 1942 года писатель побывал на Калининском фронте, на самом опасном участке собирая материалы для репортажа. 14 января 1942 года Фадеев опубликовал в газете «Правда» статью «Изверги-разрушители и люди-созидатели», где описал свои впечатления от увиденного на войне.

Общественная позиция. Последние годы 
Стоя во главе Союза писателей СССР, Александр Фадеев проводил в жизнь решения партии и правительства по отношению к своим коллегам: М. М. Зощенко, А. А. Ахматовой, А. П. Платонову. В 1946 году после доклада А. А. Жданова, фактически уничтожавшего Зощенко и Ахматову как литераторов, Фадеев был среди тех, кто приводил в исполнение этот приговор.

В 1949 году Александр Фадеев стал одним из авторов программной редакционной статьи в газете «Правда» под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», эта статья послужила началом кампании, получившей известность как «борьба с космополитизмом». Осенью 1949 года участвовал в травле в прессе Бориса Эйхенбаума и других работников ЛГУ.

Но он же в 1948 году хлопотал о том, чтобы выделить значительную сумму из фондов Союза писателей СССР для оставшегося без средств к существованию М. М. Зощенко. Фадеев проявлял искреннее участие в судьбе многих нелюбимых властями литераторов: Б. Л. Пастернака, Н. А. Заболоцкого, Л. Н. Гумилёва, несколько раз передавал деньги на лечение А. П. Платонова его жене.

Тяжело переживая такое раздвоение, он страдал бессонницей, впал в депрессию. В последние годы Фадеев пристрастился к спиртному и впадал в долгие запои. Проходил курс лечения в санатории «Барвиха».

Илья Эренбург писал о нём:

Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего.

Хрущёвской оттепели Фадеев не принял. В 1956 году с трибуны XX съезда КПСС деятельность лидера советских литераторов была подвергнута жёсткой критике М. А. Шолоховым. Фадеев не был избран членом, а только кандидатом в члены ЦК КПСС. Фадеева прямо называли одним из виновников репрессий в среде советских писателей.

После XX съезда КПСС внутренний конфликт Фадеева обострился до предела. Он признавался своему старому другу Юрию Либединскому: «Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками».

Самоубийство 

13 мая 1956 года Александр Фадеев застрелился из револьвера на своей даче в Переделкино. В некрологе официальной причиной самоубийства был указан алкоголизм. В действительности за две недели до своего самоубийства А. А. Фадеев бросил пить, «примерно за неделю до самоубийства стал готовиться к нему, писал письма разным людям» (Вячеслав Иванов). В соответствии с последней волей писателя (быть похороненным рядом с матерью) его похоронили на Новодевичьем кладбище (участок № 1).

Предсмертное письмо Фадеева, адресованное ЦК КПСС, было изъято КГБ и опубликовано впервые лишь в 1990 году:

Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено.
<…>
Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3 лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

С другой стороны, по свидетельству вдовы Исаака Бабеля Антонины Пирожковой, Илья Эренбург прямо видел причину самоубийства Фадеева в его роли в сталинском терроре:

«Славин сообщил нам о самоубийстве Фадеева. Я посмотрела на Эренбурга, он даже не взволновался, а потом говорит: „У Фадеева было безвыходное положение, его осаждали возвращающиеся заключённые и их жёны. Они спрашивали, как могло случиться, что письма, которые я писал вам лично, оказались на столе у следователя при моём допросе? Действительно, как? Ведь Фадеев арестован не был, обысков и изъятий бумаг у него не производили. Значит, передал сам?“ — продолжал Эренбург. Меня страшно поразило то спокойствие и даже равнодушие, с которым это известие было встречено членами нашей комиссии, как будто оно никого не удивило и уж вовсе не огорчило».

Личная жизнь 
Родители Фадеева, фельдшеры по профессии, по образу жизни были профессиональными революционерами. Отец — Александр Иванович Фадеев (1862—1916), мать — Антонина Владимировна Кунц (1873—1954), отчим Глеб Свитыч (1885—1917). Переехав в Москву, Фадеев сразу вызвал к себе мать, которую очень любил и гордился ею. Друг Фадеева Ю. Либединский вспоминал: «Антонина Владимировна Фадеева была человек замечательный. Она принадлежала к той революционной части демократической интеллигенции, которая, выйдя из народа, сохраняла с ним постоянную связь. В дореволюционном обществе ей приходилось отстаивать свою независимость и достоинство от произвола и самодурства царского начальства на селе. Так выработался её характер — гордый, стойкий и честный. При этом по отношению к людям, которых Антонина Владимировна признавала своими, она была добра, ласкова — атмосфера дружественности, гостеприимства и хлебосольства господствовала в этой семье. Всё это Антонина Владимировна передала своим детям — у них была своя фамильная гордость, не раз в разговорах Саши с братьями я слышал, как они полушутливо говорили: „Это по-фадеевски“».

Первый раз Фадеев женился в 1926 году на писательнице Валерии Герасимовой, развелись в 1932 году. Со второй женой народной артисткой СССР Ангелиной Степановой он познакомился в 1937 году в Париже, когда она в составе труппы Московского художественного театра приехала туда с гастролями. В советские годы утверждалось, что они познакомились раньше, чтобы скрыть факт усыновления Фадеевым первенца Степановой Александра, родившегося в 1936 году. Общий сын Михаил родился в 1944 году. Кроме того, в 1943 году родилась общая дочь Фадеева и Маргариты Алигер — Мария Александровна Фадеева (впоследствии — Алигер-Энценсбергер (вторая часть фамилии — фамилия мужа), покончила с собой в своём доме в Лондоне 6 октября 1991 года).

Предполагаемый сын — актёр Спартак Мишулин, который своего отца не знал, но предполагал, что им мог быть писатель Александр Фадеев, с которым у его матери, Анны Васильевны Мишулиной, был роман во время учёбы в Московской горной академии.

Награды 
 два ордена Ленина (31.01.1939; 23.12.1951)
 орден Красного Знамени (1922)
 медали
 Сталинская премия первой степени (1946) — за роман «Молодая гвардия»
 премия Ленинского комсомола (1970 — посмертно) — за роман «Молодая гвардия»

Память

Музей 
 Литературно-мемориальный музей А. А. Фадеева открыт в селе Чугуевка в 1960 году, в 1980 — получил новое здание

Памятники 
 Памятник Александру Фадееву установлен в 1973 году в Москве на Миусской площади (скульптор В. А. Фёдоров, архитекторы М. Е. Константинов, В. Н. Фурсов).

Именем Фадеева названы 
 Центральный Дом литераторов;
 село Булыга-Фадеево в Чугуевском районе Приморского края;
 детская библиотека города Кимры (им. А. А. Фадеева);
 библиотека города Сорочинска (им. А. А. Фадеева);
 библиотека города Краснодон (им. А. А. Фадеева);
 муниципальная библиотека художественной и публицистической литературы во Владивостоке; библиотека ликвидирована в 2010 году, впрочем, мемориальная доска сохранилась, — сейчас в этом здании находится отделение Сбербанка; мемориальная доска также установлена на административном здании Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток, ул. Суханова, 8), — ранее там находилось реальное училище, где обучался Фадеев;
 центральная библиотека, литературно-мемориальный музей и МКОУ СОШ (школа) им. А. А. Фадеева в селе Чугуевка Приморского Края;
 улица Набережная Фадеева на родине Фадеева в Кимрах;
 улица Фадеева в населённых пунктах бывшего Советского Союза
 проспект Фадеева в г. Чита, Забайкальский край;
 теплоход «Александр Фадеев».

Библиография 
 «Разлив» (повесть)
 «Рождение Амгуньского полка» (рассказ) — экранизация «Против течения» (1981)
 «Один в чаще» (рассказ; глава из начатой, но недописанной повести «Таёжная болезнь»)
 «Землетрясение» (рассказ)
 «О бедности и богатстве» (рассказ)
 «Разгром» (1926, роман) — экранизации «Разгром» (1931, немой фильм), «Юность наших отцов» (1958) и «Разгром» (1972, ЧССР, телеспектакль)
 «Столбовая дорога пролетарской литературы» , 1929
 «Последний из Удэге» (роман-эпопея, целиком написаны 2 тома, 3-й том не окончен) — экранизация «Лена Костенецкая» (1969, фильм-спектакль)
 «Ленинград в дни блокады»
 «Молодая гвардия» (1945, 2-я ред 1951) экранизация 1948/1964
 «За тридцать лет» (сборник статей и публицистики)
 «Чёрная металлургия» (написано 8 глав; не окончен)

Собрание сочинений
 Собрание сочинений: В 4 томах. — [Сост., общ. ред. и вступ. ст., с. 3—48, С. Заики; Ил. О. Верейского]. — : Правда, 1979. (Библиотека «Огонёк». Отечественная классика):
 Т. 1. — , 1987. — [Разгром: Роман; Последний из удеге: Роман. Т. 1]. — Илл. худ. О. Г. Верейского. — 511 с.; ил.; 1 500 000 зкз.; В пер.
 Т. 2. — , 1987. — [Последний из удэге: Роман: Т. 2. Повести. Рассказ.] — Ил. худож. П. Пинкисевича. — 400 с., ил.; 750 000 экз.; В пер.
 Т. 3. — , 1987. — [Молодая гвардия: Роман: Ч. 1.] — Ил. худож. О. Верейского. — 383 с.; 1 500 000 зкз.; В пер.
 Т. 4: — :, 1987. — [Молодая гвардия: Роман: Ч. 2.; Чёрная металлургия: Главы из романа: Ч. 1 ; Ист.-лит. справка С. Заики.] — Ил. О. Верейского, П. Пинкисевича. — 463 с.; 1 500 000 зкз.; В пер.

См. также 
 Медаль имени Александра Фадеева
 Литературная премия им. Александра Фадеева

Примечания

Ссылки 

 Таратута Е. Вышло «на правду»: Воспоминания о Фадееве.
 Хиллиг Г. А. С. Макаренко и Фадеев // В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976—2014) (сб.). — Полтава: ПНПУ им. В. Г. Короленко; Издатель Р. В. Шевченко, 2014. — 778 с. — ISBN 978-966-8798-39-9. — С. 228—230.
 Н. Сапелкин, 

Русские писатели XX века
Красные партизаны Гражданской войны в России
Члены РКП(б)
Застрелившиеся в СССР
Писатели-соцреалисты
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Союза писателей СССР
Главные редакторы «Литературной газеты»
Персоналии:РАПП
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
 
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Молодая гвардия
Похороненные на Новодевичьем кладбище